

Persone 
Giovanna – personaggio citato nel vangelo di Luca
 Giovanna d'Aragona
 Giovanna d'Aragona (1455-1517) – seconda consorte del re Ferdinando I di Napoli – appartenente alla dinastia aragonese, e madre di Giovanna d'Aragona (1478-1518)
 Giovanna d'Aragona (1478-1518) – figlia di Ferdinando I di Napoli e Giovanna di Trastámara – consorte del re Ferdinando II di Napoli, sorella dei re Alfonso II di Napoli e Federico I di Napoli
 Giovanna d'Aragona (1477-1510) – figlia di Enrico d'Aragona – sua volta figlio illegittimo di Ferdinando I di Napoli, e di Polissena Ventimiglia di Geraci, sposa al secondo Duca d'Amalfi don Alfonso Todeschini Piccolomini, assassinata dal fratello cardinale Luigi d'Aragona 
 Giovanna d'Aragona (circa 1455-1501) figlia illegittima di Ferdinando I di Napoli e Diana Guardato – moglie di Leonardo della Rovere 
 Giovanna d'Aragona (1502-1575) – figlia di Ferdinando d'Aragona, duca di Montalto e di Castellana di Cardona, sposa di Ascanio Colonna secondo duca di Paliano e conte di Tagliacozzo.
 Giovanna d'Aragona (1375-1407) – contessa di Foix per matrimonio
 Giovanna di Aragona (1344-1385) – principessa d'Aragona che fu contessa consorte della contea di Empúries dal 1373 al 1385
 Giovanna d'Arco – eroina nazionale francese, venerata come santa
 Giovanna d'Austria (1547-1578) – arciduchessa d'Austria, prima moglie del Granduca di Toscana Francesco I de' Medici e prima granduchessa di Toscana
 Giovanna di Brabante (1322-1406) – duchessa di Brabante e duchessa di Limburgo dal 1355 alla morte
 Giovanna di Castiglia conosciuta anche come Giovanna la Pazza, Giovanna di Trastámara e Giovanna di Aragona e Castiglia (1479-1555) – figlia di Ferdinando II di Aragona e di Isabella I di Castiglia, madre di Carlo V
 Giovanna di Hochberg (1485-1543) – nobile svizzera
 Giovanna d'Inghilterra
 Giovanna d'Inghilterra (1165-1199), figlia del re d'Inghilterra Enrico II e regina di Sicilia come moglie di Guglielmo II
 Giovanna d'Inghilterra (1210-1238), figlia del re d'Inghilterra Giovanni e regina di Scozia come moglie di Alessandro II
 Giovanna d'Inghilterra (1272-1307), figlia del re d'Inghilterra Edoardo I, contessa di Gloucester come moglie di Gilberto di Clare
 Giovanna d'Inghilterra (1321-1362), figlia del re d'Inghilterra Edoardo II e regina di Scozia come moglie di Davide II
 Giovanna d'Inghilterra (1335-1348), figlia del re d'Inghilterra Edoardo III, promessa sposa del futuro re di Castiglia Pietro I
 Giovanna da Signa – religiosa italiana
 Papessa Giovanna – figura leggendaria di Papa donna

 Giovanna – cantante e produttrice discografica italiana

Altro 
 Giovanna – film del 1955, diretto da Gillo Pontecorvo
 Giovanna – album di Giovanna del 1982
 Giovanna – nome proprio di persona italiano femminile

Pagine correlate 
Santa Giovanna
Giovanna I 
Giovanna II
Giovanna III 
Giovanni